Low:

 Low — американская инди-рок-группа из Дулута, штат Миннесота
 Low — одиннадцатый альбом британского музыканта Дэвида Боуи, изданный в 1977 году
 Low — альбом Testament
 «Low» — сингл Келли Кларксон
 «Low» — сингл Flo Rida
 Low — комикс Рика Ремендера и Грега Токкини